La Barre (Haute-Saône)
 La Barre (Jura)